— вид песочных ос из подсемейства Bembicinae (триба Bembicini).

Распространение 
Европа. Сибирь, Дальний Восток. Япония, Корея, Китай, Турция.

Описание 
Среднего размера осы: 10—14 мм (самки) и 8—11 мм (самцы). Тело чёрное с развитым жёлтым или белым рисунком, напоминают некоторых одиночных ос Eumeninae. Плечевые бугры, мезоплевры и щитик чёрные. Голени чёрные, лапки темно-бурые. Гнездятся в земле. Личинок кормят мелкими цикадками и пенницами (Philaenus и Aphrophora). Летают в поколении с середины мая до середины августа. Среди их естественных врагов есть паразитоиды осы-кукушки Nysson.

Примечания

Литература 
 Bohart, R.M. & Menke, A.S. 1976. Sphecid Wasps of the World: a Generic Revision. — Berkeley: Univ. California Press. — ix, 695 pp.

Ссылки 
 Род на сайте research.calacademy.org
 Список видов рода на www.biolib.cz

Песочные осы
Животные, описанные в 1761 году